«Лесной царь» — название произведений искусства:
 Лесной царь — баллада Иоганна Вольфганга фон Гёте (1782).
 Лесной царь — баллада Франца Шуберта (4 редакции; ок. 1815).
 Лесной царь — опера Вячеслава Ивановича Сука (1900).
 Лесной царь — роман Мишеля Турнье (1970).
 Лесной царь — кинофильм режиссёра Фолькера Шлёндорфа (1996) по роману Мишеля Турнье.
 Лесной царь — леший.